Os aborígenes americanos são um grupo de caçadores-coletores que teria migrado da Ásia para a América através do estreito de Bering durante a última Idade do Gelo, muito tempo antes dos ancestrais dos índios atuais. Os aborígenes americanos teriam traços morfológicos cranianos semelhantes aos dos aborígenes da Austrália, dos negros da África ou dos negritos das Ilhas Andaman.

Como vestígios, foi encontrado nos anos 70 pela arqueóloga francesa Annette Laming-Emperaire o fóssil de uma mulher de 11 mil anos na Lapa Vermelha, na região de Lagoa Santa (Minas Gerais), a mesma onde no século XIX o paleontólogo dinamarquês Peter Wilhelm Lund descobriu os restos do chamado Homem de Lagoa Santa.

Aquele fóssil foi batizado com o nome de Luzia pelo biólogo Walter Alves Neves, da USP.

Ver também 
 Arqueologia das Américas

Antropologia
Povos do continente americano